Gleđevci (Ljubinje, BiH), naseljeno mjesto u općini Ljubinje, BiH
 Gleđevci (Stolac, BiH), bivše naseljeno naseljeno mjesto u općini Stolac, BiH